Барда́ — залишок після відгонки спирту із бражки
 Ба́рда — діалектна назва сокири особливої форми, у гуцулів так називалася теслярська сокира з широким лезом.
 Барда́ — діалектна назва окрайця хліба.

Прізвище 

 Барда Наталія Володимирівна ( 1981) — радянська та українська спортсменка; майстер спорту СРСР, майстер спорту України міжнародного класу.
 Пауліне Барда (1890—1983) — латиська поетеса і перекладачка
 Фріцис Барда (1880—1919) — латиський поет-романтик

Ім'я 
 Барда Фока — візантійський полководець, військовий діяч

Топонім 

 Барда — місто в Азербайджані
 Барда — село, Бардимський район, Пермський край, Росія

Примітки

Див. також
 Бард (значення)